Sigalas ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgos Sigalas (* 1971), griechischer Basketballspieler
 Sergios Antonios Sigalas (1934–2014), griechischer Bischof